

Sigle 
 Differential Scanning Calorimetry – calorimetria differenziale a scansione
 Digital Selective Calling – parte del sistema mondiale di soccorso e sicurezza marittimi GMDSS
Desired State Configuration – scripting di configurazione infrastruttura IT (Infrastructure as a Code) che descrive lo stato desiderato della stessa. I tool di tipo DSC (es. powershell DSC) possono essere eseguiti più volte all'interno di pipelines di Continuous Deploy al fine di garantire la corretta automazione tipica del DevOps

Codici 
 DSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dschang (Camerun)